Lista över fornlämningar i Sundsvalls kommun (Tuna) är en förteckning av ett urval av de fornlämningar som finns i Tuna i Sundsvalls kommun.

|}

Noter

 Tuna
Tuna